Гвасачике има више значења:

 Гвасачике (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвасачике (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвасачике (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику